Orton kan syfta på:

 Orton (auktor)
 Orton, Cambridgeshire
 Orton Brimbles
 Orton Goldhay
 Orton Longueville
 Orton Malborne
 Orton Southgate
 Orton Waterville
 Orton Wistow
 Orton, Carlisle – en civil parish i Carlisle, Cumbria, England
 Great Orton
 Little Orton, Cumbria
 Orton Rigg
 Orton, Eden – en ort och civil parish i Eden, Cumbria, England
 Orton, Moray – en ort i Moray, Skottland
 Orton, Northamptonshire
 Orton, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Orton-on-the-Hill, Leicestershire
 Little Orton, Leicestershire